Nakaya kan som auktorsförkortning betyda:

 Nakaya Kazuhiro
 Kazuhiro Nakaya

Robotskapade auktorsförkortningar